Severn kan henvise til :

Floder 

 Severn – som går gennem Severndalen i Storbritannien
 Severn (nordlige Ontario) – i det nordlige Ontario, Canada
 Severn (centrale Ontario) – i det centrale Ontario, Canada
 Severn, Virginia – i Virginia, USA
 Severn (flod i Maryland) – i Maryland, USA
 Severn, New South Wales – i New South Wales i Australien
 Severn, New Zealand – på New Zealand

Steder 
 Severn, Ontario – landsby i Ontario, Canada
 Severn (sted i Maryland) – sted i Maryland, USA
 Severn, Nord-Carolina – sted i Nord-Carolina, USA

Andet 
 HMS «Severn» – navnet på syv overfladeskibe og en ubåd i den britiske marine
 Severndalslinjen – en jernbanelinje indrettet for turister
 Severn – et kodenavn for en tidlig beta-version af Red Hat Linux.